Архиепи́скоп Си́мон (в миру Шимон Романчук, ; 12 августа 1936, Гущевина, Подляшье — 28 июня 2017, Лодзь) — епископ Польской православной церкви, с 1981 года — епископ Лодзинской и Познанской епархии (с 1993 года возведен в сан архиепископа).

Биография 
С 1955 по 1960 год изучал филологию в Минске. С 1965 по 1969 года обучался в Христианской богословской Академии в Варшаве.

1 февраля 1970 года назначен руководителем канцелярии митрополита Варшавского и всея Польши.

11 февраля 1970 года пострижен в монашество, а 15 февраля — рукоположён во иеродиакона. 22 февраля — рукоположён во иеромонаха.

С 21 сентября 1970 по 1973 года трудился в должности инспектора в гимназии в Варшаве.

В 1971 году занял пост главы Комиссии по делам Издательств и Прессы при Митрополичьем Совете, а также её секретаря.

С 1971 года как представитель Польской православной церкви или член её делегации принимал участие во множестве богословских конференций и межцерковных встречах.

В 1973 году был возведён в достоинство игумена.

В 1979 году защитил докторскую диссертацию на тему «Православие в творчестве Достоевского».

В октябре 1979 года получил титул почётного члена Православной Богословской Академии Крита.

25 ноября 1979 года возведён в сан архимандрита.

Архиерейство 
26 ноября 1979 года в Марие-Магдалининском соборе Варшавы рукоположён во епископа Люблинского, викария Варшавской митрополии. Чин хиротонии совершили митрополит Василий (Дорошкевич), архиепископ Никанор (Неслуховский), архиепископ Алексий (Ярошук), епископ Савва (Грыцуняк).

С 1980 по 1983 года — Председатель Отдела внешних церковных связей Польской православной церкви.

18 августа 1981 года назначен управляющим Лодзинской и Познанской епархией.

8 июня 1993 года возведен в сан архиепископа.

9 декабря 2008 года представлял Польскую православную церковь на отпевание почившего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

18 апреля 2010 года участвовал в церемонии похорон Леха и Марии Качинских.

В июле 2013 года участвовал в торжествах 1025-летия крещения Руси. 25 июля во время встречи Патриарха Московского Кирилла с делегацией Польской православной церкви был награждён орденом равноапостольного великого князя Владимира 2-й степени «во внимание к трудам на благо святой Церкви и в связи с 1025-летием Крещения Руси».

Скончался 28 июня 2017 года после болезни.

Литература 
 Kalendarz prawosławny 2011, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2010, ISSN 1425—2171, s.251
 S. Dudra, Kościół Prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-37-7

Примечания

Ссылки 
 http://drevo-info.ru/articles/14793.html

Епископы Лодзинские и Познанские